Tesla Roadster steht für folgende Elektrofahrzeuge:

 Tesla Roadster (2008), zweisitziger Sportwagen
 Tesla Roadster (2020), viersitziger Sportwagen